Casa de Portocarreiro - foi uma família nobre da Andaluzia. 
 Porto Carreiro (Portugal) - concelho extinto do distrito do Porto.
 Hermenegildo de Albuquerque Porto Carrero (1818-1893) - militar brasileiro.
 Tônia Carrero (Maria Antonieta Portocarrero; 1922-2018) - atriz brasileira.
 Cipriano de Palafox y Portocarrero (1785-1839) - nobre, militar e político espanhol. 
 Francisco Portocarreiro (século XVII) - nobre castelhano.
 José Bernardo de Tagle Portocarrero (1779-1825) - militar e presidente do Peru.
 Rui Lourenço Portocarrero (século XIII) - nobre medieval do Reino de Portugal.
 Pedro Paulo Portocarrero (1977) - ex-futebolista colombiano.
 Luis Manuel Fernández de Portocarrero (1635-1709) - religioso, nobre e político espanhol.
 João Rodrigues Portocarreiro (século XIV) - nobre e cavaleiro medieval portuguê.
 Melchor Portocarrero (1636-1705) - nobre espanhol, vice-rei da Nova Espanha e vice-rei do Peru.
 (29772) Portocarrero - um asteroide.